Back Through Time — третій студійний альбом шотландського павер-метал-гурту Alestorm. Реліз відбувся 3 червня 2011 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Крістофер Бовес — вокал, клавіші
 Дені Еванс — провідні-/ритм-гітари, задній вокал
 Гарет Мардок — бас-гітара, задній вокал
 Пітер Алкорн — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
  Альбом Back Through Time в Encyclopaedia Metallum
  Alestorm на Twitter
  Alestorm на Myspace

Альбоми Alestorm
Альбоми Napalm Records